

Muziek 
 Liedjes
 The painter (Deep Purple) (1969), een lied van Deep Purple
 The painter (Chris de Burgh) (1975), een lied van Chris de Burgh
 The painter (O-Town) (2001), een lied van O-Town
 The painter (Neil Young) (2005), een lied van Neil Young
Albums
 The painter (Paul Anka) (1977), een album van Paul Anka
 The painter (KC and the Sunshine Band) (1981), een album van KC and the Sunshine Band

Televisie en film 
 The Dragon Painter (1991), een Amerikaanse stomme film
 The Painter (1982), een Zweedse film

Theater 
 The painter (Rebecca Lenkiewicz) (2011), een Brits toneelstuk van Rebecca Lenkiewicz